Mastbaum steht für
einen Teil der Takelage, der an einem Schiffsmast befestigt ist, siehe Baum (Segeln)
Baum mit starkem Fruchtsansatz, siehe: Mast (Wald)

Mastbaum ist der Name von
Blair Mastbaum, US-amerikanischer Schriftsteller
Jules Mastbaum (1872–1926), US-amerikanischer Unternehmer